CSF steht für:
 Cerebrospinal fluid (englisch für „Gehirn-Rückenmarks-Flüssigkeit“); siehe Liquor cerebrospinalis
 Chemikalienschutzanzug für Feuerwehren
 Chernobyl Shelter Fund, siehe Nuklearkatastrophe von Tschernobyl
 Civil Society Forum, siehe Östliche Partnerschaft#Forum der Zivilgesellschaft
 Community of St Francis, ein anglikanischer Orden
 Compagnie Generale de Telegraphie sans Fil (CSF), einem Vorläuferunternehmen (1919–1968) von erst Thomson-CSF und heute Technicolor und Thales
 Kolonie-stimulierender Faktor (colony stimulating factor, CSF), eine Gruppe von Immun-Botenstoffen
 Congregazione della Sacra Famiglia di Bergamo, eine Ordensgemeinschaft in der römisch-katholischen Kirche
 Congregazione della Suore Collegine della Sacra Famiglia, Ordenskürzel für Schulschwestern von der Heiligen Familie
 Critical Success Factor, englisch für Kritischer Erfolgsfaktor

CsF steht für 
 Caesiumfluorid

ČSF steht für 
  Fotbalová asociace České republiky, Fußballverband der Tschechischen Republik, früher Český svaz footballový

csf steht für:
 Kubanische Gebärdensprache (ISO-639-3-Code), Gebärdensprache

CSF